Hōsen-ji ist der Name folgender japanischer, buddhistischer Tempel:
 in der Schreibweise :
 Hōsen-ji (Sannohe), in Sannohe, Präfektur Aomori
 Hōsen-ji (Ōshū), in Ōshū, Präfektur Iwate
 Hōsen-ji (Yonezawa), in Yonezawa, Präfektur Yamagata
 Hōsen-ji (Tsuchiura), in Tsuchiura, Präfektur Ibaraki
 Hōsen-ji (Tatebayashi), in Tatebayashi, Präfektur Gunma
 Hōsen-ji (Kōfu), in Kōfu, Präfektur Yamanashi
 Hōsen-ji (Nagano), in Nagano, Präfektur Nagano
 Hōsen-ji (Takaoka), in Takaoka, Präfektur Toyama
 Hōsen-ji (Kakegawa), in Kakegawa, Präfektur Shizuoka
 Hōsen-ji (Kyōtanabe), in Kyōtanabe, Präfektur Kyōto
 Hōsen-ji (Habikino), in Habikino, Präfektur Ōsaka
 Hōsen-ji (Ibara), in Ibara, Präfektur Okayama
 Hōsen-ji (Wake), in Wake, Präfektur Okayama
 Hōsen-ji (Jinsekikōgen), in Jinsekikōgen, Präfektur Hiroshima
 Hōsen-ji (Tottori), in Tottori, Präfektur Tottori
 Hōsen-ji (Ube), in Ube, Präfektur Yamaguchi
 Hōsen-ji (Takamatsu), in Takamatsu, Präfektur Kagawa
 Hōsen-ji (Nakatsu), in Nakatsu, Präfektur Ōita
 Hōsen-ji (Uto), in Uto, Präfektur Kumamoto
 in der Schreibweise :
 Hōsen-ji (Nakano), in Nakano, Präfektur Tokio
 in der Schreibweise :
 Hōsen-ji (Kiryū), in Kiryū, Präfektur Gunma
 in der Schreibweise :
 Hōsen-ji (Odawara), in Odawara, Präfektur Kanagawa
 Hōsen-ji (Iwaki), in Iwaki, Präfektur Fukushima